Jürgen Pfeiffer ist der Name folgender Personen:

*Jürgen Pfeiffer (Boxer), deutscher Boxer aus der DDR
Jürgen Pfeiffer (Politiker) († 2021), deutscher Politiker (CDU), Landrat des Landkreises Saalfeld
Jürgen Pfeiffer (Ruderer), deutscher Ruderer aus der DDR